Греко-эстонские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Эстонией и Грецией. Греция признала независимость Эстонию 19 мая 1922 года. Греция никогда не признавала советскую аннексию Эстонии. Обе страны восстановили дипломатические отношения 2 октября 1991 года. В апреле 1997 года Эстония открыла посольство в Афинах. Посольство Греции в Таллине открылось в январе 2005 года. Эстония также имеет 3 почетных консульства в Патрах, Пирее и Салониках. Обе страны являются полноправными членами НАТО и Европейского Союза.

Список визитов 

В Грецию:

 Апрель 1997 года, министр иностранных дел Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес

 Май 1999 года, президент Эстонии Леннарт Мери

 Июнь 2004 года, министр иностранных дел Эстонии Кристийна Оюланд

 Июнь 2004 года, президент Эстонии Арнольд Рюйтель и министр культуры Эстонии Урмас Паэт в связи с Олимпийскими играми

 Май 2008 года, министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт

В Эстонию:

 Октябрь 2000 года, президент Греции Константинос Стефанопулос

 Май 2003 года, премьер-министр Греции Костас Симитис (во время председательства в ЕС)

Список двусторонних соглашений 
 Соглашение о культурном, образовательном и научном сотрудничестве (1999).

 Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций (1997).

 Соглашение о морском транспорте (1997).

 Соглашение о международных пассажирских и грузовых перевозках (1999).

 Меморандум о двустороннем экономическом сотрудничестве (1999).

 Соглашение о сотрудничестве в области туризма (1999).

Ссылки 
  Estonian Ministry of Foreign Affairs about the relations with Greece
  Estonian Ministry of Foreign Affairs: directions of honorary consulates in Greece
  Estonian embassy in Athens
 Greek Ministry of Foreign Affairs about the relation with Estonia
 Greek embassy in Tallinn

Эстония
Греция